«You’re a Woman» (с англ. - Ты - женщина) — дебютный сингл немецкой поп-группы Bad Boys Blue, выпущенная в 1985 году. Это была первая композиция в исполнении нового лидвокалиста группы Тревора Тэйлора, которая принесла настоящий успех коллективу, моментально оказавшись в первой десятке лучших песен.

О композиции 
«You’re a Woman» стала хитом в Европе, достигнув 8 места в ФРГ, 1 места в Австрии и 2 места в Швейцарии.

2 июня 1998 года Coconut Records без непосредственного участия Bad Boys Blue выпустил сингл «You’re a Woman ’98» с новыми версиями этой песни, но с вокалом старого лидвокалиста — Тревора Тэйлора, который покинул группу в 1989 году. В записи рэпа-партий принял участие Эрик Синглтон, который позже продолжил свою работу с Modern Talking. На обложке релиза изображён старый состав группы с Тревором Баннистером, который заменил в 1989 году Тревора Тэйлора, что привело в замешательство поклонников группы, так как третьим участником трио в 1995 году стал Мо Рассел. 27 июля 1998 года, возобновившие работу с Coconut Records, Bad Boys Blue выпускают новый альбом Back, в котором присутствует новый ремикс — You’re a Woman ’98, но с вокалом Джона МакИнерни. Чуть позже был снят видеоклип в поддержку нового альбома и сингла, в котором звучал вокал Тревора Тэйлора при том, что в съёмках принимал участие текущий на тот момент состав группы (Джон МакИнерни, Эндрю Томас, Мо Рассел). Для создания этого видеоклипа была использована рэп-версия You’re a Woman ’98 с партиями Эрика Синглтона, но он сам был заменён подставным актёром.
Песня достигла 52 позиции в Германии и 4 позиции в Финляндии.

12 июня 2015 году к 30-летию песни был выпущен сингл «You’re a Woman 2015». На нём были ремиксы этой песни, спродюсированные различными музыкантами.

Список композиций 
7"-й сингл (Coconut 107 276, 1985)
 You’re A Woman — 3:57
 You’re A Woman (Instrumental) — 4:40

12"-й сингл (Coconut 601 673, 1985)
 You’re A Woman (Long Version) — 5:57
 You’re A Woman (Instrumental) — 3:49

Кавер-версии 
 В 1985 году российский певец и музыкант Сергей Минаев записал пародийную версию композиции, получившую название «Юра — вумен, Вася — мэн» и вошедшую в магнитоальбом Алушта. Песня попала в «чёрный список» Министерства культуры СССР. В 2019 году вошла в альбом Коллаж.
 В 1985 году была выпущена немецкоязычная версия хита «You’re a Woman» — Der Sommer War Noch Jung.

Версия Пруденс Лю 

в 1986 году песня была перепета под титулом «最後一夜 (The Last Night)» с другим текстом на кантонском и английском языках и выпущена как сингл гонконгской поп-певицей 

Это был первый или второй сингл с её альбома .

Этот трек с тяжёлым танцевальным битом стал очень популярным на гонконгских дискотеках, дал мощный толчок популярности Лю и до сих пор считается её визитной карточкой.

22 мая 2008 года Пруденс Лю выпустила медленную (балладную) версию песни «最後一夜 (The Last Night)» в качестве сингла со своего концертного альбома 2008 года Opening the Sexual Boundaries Concert CD.

Чарты (Bad Boys Blue)

Примечания 

Песни 1985 года
Синглы 1985 года
Синглы 1986 года
Синглы 2008 года